Chunhua bezeichnet:

 Chunhua (淳化县), Kreis der Stadt Xianyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Chunhua (Changsha) (春华镇), Großgemeinde im Kreis Changsha in der chinesischen Provinz Hunan
 Chunhua (Hedong) (春华街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hedong der chinesischen Stadt Tianjin
 Chunhua (Jiangning) (淳化街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangning in der chinesischen Provinz Jiangsu